Меморіал Вугара Гашимова 2015 — 2-й міжнародний шаховий турнір, присвячений пам'яті азербайджанського шахіста Вугара Гашимова, що проходив з 16 по 26 квітня 2015 року в Шамкірі (Азербайджан).

Категорія турніру — ХХІ (середній рейтинг — 2773).
Переможцем турніру другий рік поспіль став чинний чемпіон світу Магнус Карлсен.

Регламент турніру

Розклад змагань 

• Ігрові дні: 17-21, 23-26 квітня
• Вихідний день: 22 квітня

Початок партій о 13-00 , останній тур о 11-30 (час Київський).

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд — 100 000 Євро.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на квітень 2015 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
 Офіційний сайт Меморіалу Вугара Гашимова 
 Меморіал Гашимова на ChessPro.ru  
 Меморіал Вугара Гашимова онлайн на chessdom.com  
 Меморіал Вугара Гашимова онлайн на chessbomb.com  
 Форум на ChessPro.ru  
 Рейтинг ФІДЕ (поточний)

Примітки 

Шахові турніри 2015
Шахи в Азербайджані
Квітень 2015